Чечеловка (укр. Чечелівка) — исторический район Днепра. Расположен в западной части города. Основан в конце XVIII века.

История 
Чечеловка возникла в 1880-х годах с основанием Брянского завода (ныне — Днепровский металлургический завод) и развитием промышленности. В 1890-х годах начали появляться первые улицы, которые носили такое-же название, как и посёлок — Первая, Вторая и Третья Чечеловки.

С началом XX века начала Чечеловка начала разрастаться на юг. Также возникали новые улицы. Началось строительство 2-этажных домов, квартиры в которых сдавали рабочим Брянского завода. В советское время были построены здание индустриального техникума и дворец культуры имени Ильича.

В 2015 года Красногвардейский район, в который входила Чечеловка, был переименован в Чечеловский.

Главные улицы 

 Проспект Сергея Нигояна
 Улица Выборгская
 Улица Курчатова
 Проспект Ивана Мазепы
 Улица Щепкина
 Улица Рабочая

Достопримечательности 

 Украинский Дом (бывший ДК им. Ильича)
 Парк Памяти и Примирения (бывший парк им. Калинина)
 Дворец охраны здоровья
 Здание администрации Чечеловского района

Транспорт 

 Станция метро «Метростроителей»
 Троллейбус №4
 Трамваи №5, 14, 15
 Автобусы

Ссылки 

 Чечеловка на сайте gorod.dp.ua

Днепр (город)